Староримский Символ веры — более ранняя и короткая версия Апостольского Символа веры.

Латинская и греческая версии 
Латинский текст Руфина Аквилейского:
Credo in deum patrem omnipotentem;
et in Christum Iesum filium eius unicum, dominum nostrum,
 qui natus est de Spiritu sancto ex Maria virgine,
 qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,
 tertia die resurrexit a mortuis,
 ascendit in caelos,
 sedet ad dexteram patris, unde venturus est iudicare vivos et mortuos;
et in Spiritum sanctum,
sanctam ecclesiam,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem.

Греческий текст Маркелла Анкирского:
Πιστεύω οὖν εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα·
καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,
 τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
 τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
 καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
 ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς
 καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τοῦ πατρός, ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς·
καὶ εἰς τò ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν,
ζωὴν αἰώνιον.

Русский перевод 
 Верую в Бога Отца, Всемогущего;
 и во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего;
 рожденного от Духа Святого от Марии девы,
 распятого при Понтии Пилате и погребенного,
 воскресшего в третий день из мертвых,
 вознесшегося на небеса,
 сидящего одесную Отца,
 откуда Он придет судить живых и мертвых;
 И в Духа Святого;
 в Церковь Святую,
 в отпущение грехов,
 в воскресение тела
 в жизнь вечную.

См. также 
 Никейский Символ веры
 Афанасьевский Символ веры
 Филиокве

Примечания

Литература 
 

Символы веры в христианстве
Христианские тексты IV века